Фелипе VI од Бурбона и Грчке () или Филип VI је краљ Шпаније. На престо је ступио 19. јуна 2014, након абдикације његовог оца Хуана Карлоса I који је на престолу био 39 година. При ступању на престо одабрао је име Фелипе VI. 

Фелипе је рођен 30. јануара 1968. у Мадриду, као треће дете и једини син (након две старије сестре) шпанског краља Хуана Карлоса I и грчко-данске принцезе Софије. Средњу школу је завршио у Онтарију а студије у Мадриду и САД. Године 1992. учествовао је на Летњим олимпијским играма, у Барселони.

Дана 22. маја 2004. оженио се новинарком Летисијом Ортиз. Брачни пар има две кћери: Леонор, принцезу од Астурије и наследницу престола (рођену 2005) и Софију (рођену 2007). Године 1977. отац му је доделио титулу принца од Астурије, традиционалну титулу шпанског престолонаследника, која потиче од кастиљских престолонаследника. Године 1990. добио је титулу принца од Ђироне и Вијане, војводе од Монблана, грофа од Кервере и господара Балагера. Осим тога, Фелипе је и четврти у низу наследника француске круне.

По Гинисовој књизи рекорда је, закључно са 18. септембром 2022, са 1,97 метара висине он највиши забележени краљ неке државе. Навија за ФК Атлетико Мадрид.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1968.
Принц од Астурије
Династија Бурбон
Шпанска краљевска породица
Мадриђани
Шпански владари
Гинисови рекордери